Elisabethhospital steht für:
 Elisabethhospital (Aschersleben)
 St. Elisabeth-Hospital Bochum
 Elisabethhospital (Eisenach)
 Elisabethhospital (Kassel)
 Elisabeth-Hospital (Marburg)